Mužská dvouhra Monte-Carlo Rolex Masters 2017 probíhala ve druhé polovině dubna 2017. Do singlové soutěže monackého tenisového turnaje nastoupilo padesát šest hráčů. Obhájcem titulu byl španělský sedmý tenista světa a devítinásobný šampion Rafael Nadal.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený Rafael Nadal, jenž ve finále za 1.15 hodin zdolal krajana a turnajovou patnáctku Alberta Ramose-Viñolase po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3, aniž by soupeři nabídl jedinou brejkovou příležitost. V probíhající sezóně si tak připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo jubilejní sedmdesátý singlový titul na okruhu ATP Tour, což jej řadilo na 5. místo této statistiky za 77 vavřínů čtvrtého Johna McEnroea. Od ledna 2017 dosáhl na 24. vítězný zápas, nejvíce ze všech hráčů na okruhu. V následném vydání žebříčku ATP mu patřila 5. příčka.

Jako první tenista otevřené éry vyhrál jediný turnaj podesáté. Rekordní se stala i padesátá trofej z antuky, jíž se stal prvním mužem v historii s tímto počtem triumfů, když překonal Guillerma Vilase. V rámci série Masters s dvaceti devíti tituly ztrácel na vedoucího Djokoviće jedno turnajové vítězství.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených hráčů obdrželo volný los do druhého kola.

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikanti

Šťastní poražení 
  Damir Džumhur
  Pierre-Hugues Herbert

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Monte Carlo Masters
Tenis ve Francii v roce 2017
ATP World Tour 2017